Jeruklegi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jeruklegi, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Jeruklegi, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar